Permanent Wave — студийный альбом американского музыканта Джона Хартфорда, записанный совместно с блюграсс-бендом The Dillards и выпущенный в 1980 году.

Список композиций

В записи приняли участие 
 Дуг Диллард — банджо в песнях «Yakety Yak», ведущий вокал в песнях «That’ll Be the Day». «Yakety Yak» и «Something’s Wrong»
 Родней Диллард — гитара и добро, ведущий вокал в песнях «Break it to Me Gently», «Blue Morning» и «Country Boy Rock and Roll»
 Джон Хартфорд — банджо и скрипка, ведущий вокал в песнях «The Same Thing», «Boogie On Reggae Woman» и «No Beer in Heaven»
 Амос Гаррет — гитара
 Фил Эберг — фортепиано, электропианино, кларнет, синтезатор
 Мак Кридлин — бас
 Скотт Мэтьюс — барабаны
 Майкл Мелфорд — мандолина
 Сэмм Беннет — конга
 Грег Селкер — маримба
 Линда Диллард — вокал
 Гингер Блейк — вокал
 Лаура Креймер — вокал

Производство
 Продюсер — Майкл Мелфорд
 Звукозапись — Аллен Саддат (Hit City West, Голливуд)
 Инженер ремиксов — Джон Нэджи (Mixing Lab, Ньютон, Массачусетс)
 Фотограф — Кристофер Кеслер
 Обложка и дизайн диска — Вилли Мэттьюс

Примечания 

Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы 1980 года